Жаркова — жіноча форма прізвища Жарков.
 Жаркова Валерія Борисівна (* 1969) — український музикознавець, педагог. Докторка мистецтвознавства, професорка.
 Жаркова Ганна Петрівна (1918—1994) — залізничний працівник, Герой Соціалістичної Праці.
 Жаркова Марія Сергіївна (* 1988) — російська тенісистка.
 Жаркова Наталія Сергіївна (* 1989) — українська плавчиня-фрідайвер.
 Жаркова Олена Вікторівна (1953—1980) — радянська фігуристка.
 Жаркова Ольга Миколаївна (* 1979) — російська керлінгістка.
жіночі форми прізвищ